O Campeonato Carioca de Futebol de 1942 teve como campeão o  que conquistou o seu oitavo título carioca. 

O Flamengo levaria 140 dias para poder, enfim, comemorar o título, após o empate por 1 a 1 no Fla-Flu de 11 de outubro, por conta do Botafogo ter entrado na Justiça Desportiva para conquistar os pontos de derrota sua para o São Cristóvão, pleito recusado em segunda instância, com o Alvinegro tendo terminado a competição como vice-campeão.

Classificação final

Premiação

Artilheiros 

1942
Futebol de 1942 no Brasil